Kollegiengebäude bezeichnet Bauwerke zur Abhaltung von Kollegien, d. h. Vorträge mit freiem kommunikativem Austausch, darunter:

 Kollegiengebäude (Basel)
 Kollegiengebäude (Berlin)
 Carl-Schurz-Colleg (Bonn)
 Kollegiengebäude (Darmstadt)
 Kollegiengebäude (Düren)
 Kollegiengebäude (Erlangen)
 Kollegiengebäude (Göttingen)
 Kollegiengebäude (Sankt Petersburg)
 Kollegiengebäude I (Schwerin)
 Kollegiengebäude II (Schwerin)
 Kollegiengebäude (Zürich)